Alfredo Sampaio (Angra do Heroísmo, 18 de maio de 1889 — Lisboa, 14 de fevereiro de 1966) foi um militar de Infantaria do Exército Português que fez a maior parte da sua carreira militar na cidade da Horta, cidade onde desempenhou diversos cargos políticos entre os quais o de governador civil interino do distrito da Horta. Foi filho do médico e naturalista terceirense José Augusto Nogueira Sampaio.

Biografia 
Filho de uma relação extraconjugal do seu pai, viveu na Horta onde casou em 1916 com Palmira de Jesus Amaral.

Exerceu interinamente o cargo de governador civil do distrito da Horta entre 2 de janeiro e 2 de fevereiro de 1933.

Políticos dos Açores
Militares dos Açores
Naturais de Angra do Heroísmo
Governadores civis do distrito da Horta
Políticos do século XIX
Políticos do século XX
Portugueses do século XIX
Portugueses do século XX